

Geografia 
 Parma – città dell'Emilia
 Provincia di Parma – provincia dell'Emilia
 Parma – città dell'Idaho
 Parma – città del Michigan
 Parma – città del Missouri
 Parma – città dello Stato di New York
 Parma – città dell'Ohio
 Parma – villaggio del Tibet nella prefettura di Ngari
 Parma – frazione della Polonia
 Parma – torrente della provincia di Parma

Personaggi 
 Bruno Parma – scacchista jugoslavo
 Jiří Parma – campione di salto con gli sci cecoslovacco
 Viktor Parma – musicista sloveno

Zoologia 
 Parma – genere di pesci della famiglia Pomacentridae
 Wallaby parma – marsupiale dell'Australia

Altri usi 
 Parma – nome di Palmi nel XVI secolo
 Parma – scudo romano di forma ovale o rotonda
 Parma – nave a vela attiva dal 1902 al 1938
 PARMA – software usato per la gestione della terapia anticoagulante orale
  – squadra di calcio
 Rugby Parma F.C. 1931 – squadra di rugby